Мойковац () — община в Черногории.

География 
Расположена на северо-востоке страны, в Динарском нагорье.

Граничит с другими общинами Черногории: на севере — с общиной , на северо-западе — с общиной Жабляк, на западе — с общиной , на юго-западе и юге — с общиной Колашин, на юго-востоке — с общиной Беране, на востоке и северо-востоке — с общиной Биело-Поле.

Площадь — 367 км².

Климат 
Климат по классификации Кёппена — Csa — средиземноморский климат с жарким летом.

Население 
Согласно , население общины — 8622 человека.

Населённые пункты

Примечания 

 
Общины Черногории